Plusieurs villes ou communes possèdent ou ont possédé une rue de l'Homme-Armé :

Rue de l'Homme-Armé, ancienne rue de Paris, absorbée par la rue des Archives ;
 Rue de l'Homme-Armé à Tonnerre ;
 Rue de l'Homme-Armé à Toulouse.

Odonyme